Ahoskie ist der Name von:
 Ahoskie (North Carolina), eine Ortschaft im US-Bundesstaat North Carolina
 Ahoskie Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina

Siehe auch:
 Ahoskie Public Library
 USS Ahoskie (YTB-804), ein ehemaliges Kriegsschiff der US-Navy